Die Finalrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011 umfasst die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vorrundengruppen. Das erste Viertelfinalspiel findet am 6. Oktober statt, das Finale am 23. Oktober.

Übersicht 

Alle Zeiten NZST (UTC+13)

Viertelfinale

1. Viertelfinale

2. Viertelfinale

3. Viertelfinale

4. Viertelfinale

Halbfinale

1. Halbfinale

2. Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 

 Offizielle Website

Finalrunde